Пушкин може да се отнася за:
 Александър Сергеевич Пушкин – руски поет (1799-1837)
 Василий Лвович Пушкин – руски поет (1770-1830)
 Александър Александрович Пушкин - руски генерал, участник в Руско-турската освободителна война
 Пушкин - град в Русия
 Пушкин (улица в София) - улица в София